Droga krajowa nr 21 (Czechy)
 Droga krajowa nr 21 (Polska)
 Droga krajowa nr 21 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A21